Григо́рьевка (; с 1938 по 2016 г. — Мануи́ловка) — посёлок, Полевской сельский совет, Дергачёвский район, Харьковская область, Украина.

Код КОАТУУ — 6322080902. Население по переписи 2001 года составляло 536 (278/258 м/ж) человек.

Географическое положение 
Посёлок Григорьевка находится на левом берегу реки Уды;
 в одном км от посёлка находится железнодорожная станция Яротовка,
 к посёлку примыкает небольшрй лесной массив (сосна);
 в 3,5 км расположены посёлки Ю́жный и
 пгт Пере́сечная,
 в 4-х км — пгт Полева́я.

История 
 1765 — дата первого упоминания о селе Григор(ь)евка.
 1938 — переименовано в село Мануиловка в честь советского деятеля товарища Дмитрия Мануильского.
 При СССР в селе был построен клуб, существовавший в 1993 году.
 В 1976 году село называлось Мануиловка.
 2016 — название посёлка было «декоммунизировано» и ему было возвращено название Григорьевка.

Экономика 
 В селе при СССР была молочно-товарная ферма (МТФ).
 Парники.

Объекты социальной сферы 
 Клуб.
 Детский сад.

Достопримечательности 
 Братская могила советских воинов РККА. Похоронены 27 павших воинов.

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины

Примечания 

Переименованные населённые пункты Украины
Населённые пункты Дергачёвского района (Харьковская область)